V2, V.2 ou V02 peut avoir plusieurs significations :

Centre commercial 
 V2, un centre commercial situé à Villeneuve-d'Ascq.

Cinéma 
 Opération V2, un film de guerre américain de Boris Sagal sorti en 1969.

Domaine militaire 
 HMS V2, un sous-marin de classe V de la Royal Navy ;
 Moteur V-2, un moteur utilisé par les blindés soviétiques ;
 V2, un missile allemand de la Seconde Guerre mondiale.

Informatique et télécommunications 
 V.2, Un code des niveaux de puissance pour la transmission de données sur des circuits téléphoniques, selon la liste des normes de l'Union internationale des télécommunications ;
 v2, La  d'un matériel, d'un protocole ou d'un logiciel.

Linguistique 
 Langue V2, langue à verbe second.

Loisirs 
 V2: Vertical Velocity, ancien nom de Flash: Vertical Velocity, montagnes russes inversées navette lancées du parc Six Flags Discovery Kingdom, en Californie.

Musique 
 , un label musical ;
 V2, un groupe de musique japonais aujourd'hui dissous, composé de Yoshiki Hayashi et de Tetsuya Komuro.

Photographie 
 Nikon 1 V2, un appareil photographique hybride du fabricant japonais Nikon.

Sciences 
Neurosciences
 V2, une aire du cortex visuel au niveau du cerveau ;
 V, nerf maxillaire, la seconde branche (maxillaire) du nerf trijumeau, cinquième nerf crânien, noté « V ».

Médecine
 Piéton blessé dans une collision avec un véhicule à moteur à deux ou trois roues (V02), d’après la classification internationale des maladies.

Transports 

Aviation
  ;
 V2, vitesse à partir de laquelle un avion peut décoller en toute sécurité même en cas de panne d'un moteur.

Automobile 
 FAW Weizhi V2, un modèle du constructeur chinois FAW Group.

Astronautique 
 Dragon V2, un véhicule spatial réutilisable pouvant transporter un équipage de sept astronautes.

Moteur
 Moteur V2 (bicylindre en V ou ), un type de moteur à deux cylindres disposés en V.

Toponymie 
De nombreux villages burkinabés possèdent le sigle V2 dans leurs noms :
 Bloc-AVV-V2, (département de Tiébélé) ;
 Bomboré-V2, (département de Mogtédo) ;
 Kaïbo-Nord V2, (département de Bindé) ;
 Kaïbo-Sud V2, (département de Bindé) ;
 Manga-Est V2, (département de Gogo) ;
 Mogtédo-V2, (département de Mogtédo) ;
 Ouâda-V2, (département de Bané) ;
 Ouayalgui-V2, (département de Boudry) ;
 Rapadama-V2, (département de Mogtédo) ;
 Tanama-V2, (département de Boudry).

Articles connexes 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres